El término Bitch puede referirse a:
 «Bitch», una canción de Meredith Brooks.
 «Bitch», una canción de The Rolling Stones.
 «Bitch», una canción de Sevendust.
 Bitch, una banda de heavy metal estadounidense.
 Bitch, una intérprete estadounidense.
 Bitch, una revista feminista estadounidense.

Enlaces externos